Эдвард Майкл Трукко (; род. , Сан-Матео, Калифорния, США) — американский актёр, режиссёр.

Биография 
Женат на актрисе Сандре Хесс.

Фильмография 
 : Раскосяченные
 : Тишина
 : Библиотекари — Сэм Деннинг (2 сезон, 6 серия)
 : Мыслить как преступник (сериал) — Оуэн МакГрегор
 : Женщины-убийцы
 : Как я встретил вашу маму — тайная любовь Робин (6 сезон, 21 серия)
 —: Месть (ТВ)
 —: Все законно (ТВ)
 : Facing Kate (ТВ) / 
 : Столкновение (ТВ) /  — полковник Том Янг
 —: Касл (сериал) — детектив Том Демминг
 —: Vизитёры (сериал) — Джон Мэй
 : Звёздный крейсер «Галактика»: План — Сэмюэль Андерз
 —: Элай Стоун (сериал) — Адам Митчелл
 : Man of Your Dreams (ТВ) / Man of Your Dreams — Ларри
 —: Теория Большого взрыва (сериал) — д-р Дэвид Андерхилл
 : Звездный крейсер Галактика: Лезвие (ТВ) /  — Сэмюэль Андерз
 : Пророк  — Кендалл
 : Он и мы (ТВ) / Him and Us — Пит
 —: Звёздный крейсер «Галактика» (сериал) — Сэмюэль Андерз
 —: Джоуи (сериал) /  — Пол
 : Идеальная пара (ТВ) / Perfect Romance — Майлз Хили
 : 11 Gramercy Park (ТВ) / 111 Gramercy Park — Ник Гранвилл
 —: Вернуть из мёртвых (сериал) — Ник Келли
 —: Холм одного дерева (сериал) — Купер Ли
 : Брэм и Элис (сериал) /  — Роберт
 —: C.S.I.: Майами (сериал) — Митч Локхарт
 : Исполнитель желаний 4: Пророчество сбылось (видео) — Стивен Вердел
 : Девушка, три парня и пушка /  — Тревор
 : Друзья жениха / The Groomsmen — Скотт
 : Ночные рыцари /  — Дерек
 : В огне / Ablaze — Скотт
 —: Операция «Свобода» (сериал) /  — Нолан
 —: C.S.I.: Место преступления (сериал) — Фред Дакс
 —: Сильное лекарство (сериал) /  — Виктор
 —: Семейный закон (сериал) /  — Ли Бигелоу
 —: Закон и порядок: Специальный корпус (сериал) — Эрик Луц
 —: Зачарованные (сериал) — Алек
 : Тест на любовь /  — Трой
 —: Золотые крылья Пенсаколы (сериал) — лейтенант Такер «Спун» Генри
 : Виновность (сериал) / The Guilt — Майкл Каккензи
 —: Сабрина — маленькая ведьма (сериал) — Кевин
 —: Арлисс (сериал) /  — Rounder Fleming
 —: Детектив Нэш Бриджес (сериал) — Gil Vallone
 —: Прикосновение ангела (сериал) — Томас «Томми» Дойл
 : Глаза террора (ТВ) /  — офицер
 —: Доктор Куин: Женщина-врач (сериал) — Патрик Коллинз
 —: California Dreams (сериал) /  — Dann Hazakoff
 —: Шёлковые сети (сериал) /  — Дэйв
 —: Сёстры (сериал) — молодой Элтон Грентал
 —: Беверли-Хиллз, 90210 (сериал) — Джош Хантер

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Университета Санта-Клары